A Biblioteca Popular Municipal de Olaria e Ramos João Ribeiro faz parte da rede de bibliotecas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Fica localizada na rua Uranos e foi criada em 1952, a 1ª da rede a implementar uma gibiteca e oferecer um concurso — Concurso de Confecção de Gibis Históricos. Atende aos bairros de Olaria, Ramos, Manguinhos, Higienópolis e Bonsucesso.

Patrono 
João Ribeiro (1860–1934), professor de filosofia, história, língua portuguesa e arte dramática. Era também escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, colaborando na reforma ortográfica de 1907, com a remoção das letras k e y do alfabeto.

Ligações externas 
 

Bibliotecas do Rio de Janeiro
Gibitecas do Rio de Janeiro
Olaria (Rio de Janeiro)
Ramos